Háfiz  (z arabštiny حافظ – háfid) může být:
 učenec ovládající nazpaměť korán, viz háfiz (titul)
 příjmení:
 Chvádže Šamsuddín Muhammad Háfiz, perský básník

Související články 
 háfid
 Háfiz Asad, syrský prezident